Ощипко — українське прізвище. Відомі носії:

 Ощипко Ігор Дмитрович — український футболіст.
 Ощипко Ірина Йосипівна — український мовознавець і педагог.
Українські прізвища